Вайнштейн — єврейське прізвище.

 Вайнштейн Арон Ісаакович (1877, Вільно — 1938) — член Бунду.
 Боб Вайнштейн (* 1954) — американський продюсер.
 Гарві Вайнштейн (Harvey Weinstein; * 1952) — американський кіновиробник.
 Вайнштейн Марк — директор Чернігівського державного історичного музею.
 Вайнштейн Михайло Ісакович (1940—1981) — український художник.
 Вайнштейн Осип Львович (1894—1980) — історик-медієвіст, історіограф.
 Вайнштейн Самуїл Йосипович (1894—1942) — радянський шахіст.
 Вайнштейн Самуїл Миронович (1918—1996) — радянський архітектор.

Див. також 
 Гаррі Каспаров (Вайнштейн) — російський шахіст і громадський діяч.

Єврейські прізвища